De Oostenrijkse voetbalbeker 2012/13 (Duits: ÖFB-Samsung-Cup 2013/14) was de 79ste editie van dit Oostenrijkse voetbalbekertoernooi. Het begon op 12 juli 2012 en eindigde met de finale op 30 mei 2013 in het Ernst-Happel-Stadion in Wenen. Aan het toernooi deden 64 clubteams mee.

FC Pasching won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door Austria Wien in de eindstrijd met 1-0 te verslaan. De club kwam op dat moment uit op het derde niveau, de Regionalliga. Het enige doelpunt kwam op naam van Daniel Sobkova.

Uitslagen

Schema

Zie ook
Bundesliga (Oostenrijk) 2012/13
Oostenrijks voetbalelftal in 2012
Oostenrijks voetbalelftal in 2013

2013
Bekervoetbal 2012/13